Dania kan syfta på:
 Dania − ett fonetiskt alfabet för att återge danskt uttal
 Dania Ramirez (1979–), en film- och TV-skådespelerska från Dominikanska republiken